Михаил Михайлович Гамалея (1796—1868) — могилевский губернатор в 1845—1853 гг., член Совета министра внутренних дел.

Биография 
Сын штаб-лекаря Михаила Леонтьевича Гамалея, младший брат сенатора Николая Михайловича Гамалея, родился 8 января 1796 года (по Тульскому родословцу — в 1795 году).

В ноябре 1811 года поступил воспитанником в Корпус инженеров путей сообщения и 15 мая 1812 года произведен в прапорщики. В мае 1814 года поступил в 3-ю конно-артиллерийскую роту, в феврале 1819 года переведен в лейб-гвардейский Кирасирский полк с переименованием в корнеты и 1 марта того же года произведен в поручики. Продолжая службу в этом полку, произведен в штабс-ротмистры (13 февраля 1822) и ротмистры (25 июня 1826).

8 января 1828 года уволен в отставку по домашним обстоятельствам подполковником с мундиром. 20 января 1835 года избран Тульским уездным предводителем дворянства. 1 февраля 1838 года назначен Тульским вице-губернатором с переименованием в надворные советники. В следующем году произведен в коллежские советники, а в 1841 году — в статские советники. Должность вице-губернатора занимал до 1845 года. 20 декабря 1846 года произведен в действительные статские советники. Затем был могилевским гражданским губернатором (1845—1855) и в чине тайного советника членом Совета министра внутренних дел (1861). В 1865 году уволен в отставку.

Скончался 11 сентября 1868 года. Погребен в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Семья 
Был женат на Иустине Климентовне Голиковой (ум. 1884). Их дети: Михаил (1831—1878), статский советник, и Надежда (1833—26.10.1896), фрейлина, умерла от чахотки, похоронена в Александро-Невской лавре.

Примечания

Источники 
 
 Некрополь Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

Тульские вице-губернаторы
Могилёвские губернаторы
Похороненные в Александро-Невской лавре